Srbce ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Srbce, Gemeinde im Okres Prostějov
Srbce, Ortsteil von Okřínek, Okres Nymburk
Srbce (Luže), Ortsteil von  Luže, Okres Chrudim